Il singolare del Fischer Grand Prix 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–3, 7–5 Mel Purcell.

Teste di serie

  Brian Gottfried (campione)
  Tomáš Šmíd (primo turno)
  Wojciech Fibak (primo turno)
  Anders Järryd (semifinali)

 Mel Purcell (finale) 
 Stefan Simonsson (secondo turno) 
 Mark Dickson (quarti di finale) 
 Eric Korita (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1983